Веден () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр — Долина Луари, департамент Шер
 Веден () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз